Klemen Mohorič, slovenski hokejist, * 25. maj 1975, Kranj.

Mohorič je kariero začel pri klubu HK Acroni Jesenice v sezoni 1991/92. Pred sezono sezoni 1993/94 je prestopil v Olimpijo Hertz. V sezonah 1995/96 in 1996/97 je branil v severnoameriških klubih Penticton Panthers v ligi BCJHL ter Johnstown Chiefs in Louisville Riverfrogs v ligi ECHL. Pred sezono 1997/98 se je vrnil k Olimpiji, za katero je branil do konca sezone, z izjemo sezon 2002/03 pri Keramin Minsku v beloruski ligi, 2003/04 pri klubih HC Torinovalpe in HC Merano v italijanski ligi ter sezoni 2004/05 pri klubu HK Slavija. Po sezoni 2007/08 se je upokojil.  

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih prvenstvih, v letih 1999, 2000 in 2001 v diviziji B ter leta 2003 v elitni diviziji.

Pregled kariere 

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 4.25
| .849
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 4
|
|
|
|
| 1.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Penticton Panthers
| BCJHL
| 95/96
|
| 40
|
| 0
| 1
| 1
| 10
| 3.94
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Louisville Riverfrogs
| ECHL
| 96/97
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.74
| .866
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 96/97
|
| 15
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 5.13
| .846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 0
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
|
| 27
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
|
|
|
|
|
| 3.40
| .855
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Keramin Minsk
| Vzhodnoevropska liga
| 02/03
|
| 8
|
|
|
|
|
| 1.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Keramin Minsk
| Beloruska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12.82
| '''.811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Torinovalpe
| Italijanska liga
| 03/04
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 03/04
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 14
| 14
| 0
| 0
| 0
| 20
| 2.50
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 15
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.87
| .935
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.89
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 6
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.83
|
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.96
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 2
| 42
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.52
| .855
|
| 3
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.08
| .915
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.89
|
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Penticton Panthers
Hokejisti Louisville Riverfrogs
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti HC Merano
Hokejisti HC Torinovalpe
Hokejisti HC Keramin Minsk
Hokejisti HK Slavija
Kranjski športniki